Выборы в островной совет Арубы IV-го созыва прошли 29 апреля 1963 года.

Итог

Примечания 

Политика Арубы
Выборы на Арубе
Выборы 1963 года